Satyrichthys är ett släkte av fiskar. Satyrichthys ingår i familjen Peristediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Satyrichthys